Шэнь Цзэми́нь (; псевдонимы Шэнь Дэци, Шэнь Дэцзи, Минсинь; 23 июня 1900 — 20 ноября 1933) — государственный и партийный деятель Китая, один из первых членов КПК. Член группы 28 большевиков. Бывший руководитель отдела пропаганды ЦК КПК, секретарь партии провинции Эньюван. Выпускник Коммунистического университета трудящихся Китая (1930).

Биография 
Шэнь Цзэминь родился 23 июня 1900 года в посёлке Учжэнь уезда Тунсян провинции Чжэцзян. В 1912 году Шэнь был принят в провинциальную среднюю школу провинции Чжэцзян (Хучжоу). С 1916 по 1919 год учился в инженерном колледже Хохай в г. Нанкин. Во время учебы в Нанкине под влиянием Октябрьской революции в России и движения 4 мая заинтересовался политикой и литературой. В 1921 году вошел в состав «Литературного научно-исследовательского объединения», известного по литературному движению «Новая культура». Написал несколько статей под общим названием «Основные проблемы народного языка классического китайца, их красоты и отсталость» ().

С 1924 года работал преподавателем в Шанхайском университете. Женился на своей студентке Чжан Циньцю. Вместе они, позднее, вошли в состав группы 28 большевиков.

В конце 1925 — начале 1926 годов Шэнь и Чжан отправились в Советский Союз учиться в Коммунистическом университете трудящихся Китая имени Сунь Ятсена. В Москве у них родилась дочь, которую они назвали Ма. Дочь родители оставили в СССР, когда 1930 году вернулись в Китай.

В январе 1931 года Шэнь Цзэминь был назначен секретарем ЦК Коммунистической партии Китая, министром пропаганды, потом — секретарем партийного комитета в Хубэй-Хэнань-Аньхойском освобождённом районе.

Шэнь Цзэминь умер 20 ноября 1933 года от болезни легких.

Ссылки 
 沈泽民，荆楚网，2009-07-31

Примечания 

Преподаватели Шанхайского университета
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Китая